Приставание (харассмент, ) — поведение человека, причиняющее неудобство или даже вред другому человеку, нарушающее неприкосновенность его частной жизни.

Смысл термина 
Приставание может заключаться как в прямых, так и в косвенных действиях человека, а именно: в физическом нападении или ненужных прикосновениях, в словесных оскорблениях или угрозах, в недоброжелательных замечаниях и грубых шутках, в различных формах инсинуаций или запугивания, в нежелательных письмах или звонках, в показе оскорбительных, унизительных фотографий или похотливых жестах, в распространении лжи о ком-либо или других подобных действиях.

Под термином «приставание» понимается не только сексуальное домогательство, но и любое другое домогательство, особенно на рабочем месте. Во многих странах закон ограничивает возможность такого давления на человека, юридические трактовки таких действий различаются в разных культурах.

В США первые судебные дела о сексуальных домогательствах появились ещё в 1970-е годы.

Европейский парламент одобрил законопроект о защите от сексуальных домогательств на работе.

В искусстве 
 «Первые ласточки» — украинский сериал о проблемах школьников (2019 год)

См. также 
 Моббинг (социология)
 Сексуальное домогательство
 Преследование

Примечания

Литература 
 ,  Вопросы квалификации понуждения к действиям сексуального характера // Вестник Владимирского юридического института. — 2018. — № 3 (48). — С. 73—77.
 Клейменов И. М. Эмансипация и сексуальное домогательство: сравнительно-криминологический аспект // Вестник Омского университета. Серия «Право». — 2018. — № 2 (55). — С. 152—159.

Ссылки 
 «Миф о харассменте» // Газета «Яблоко»
 «Корпоративные вечеринки располагают к харассменту» // Интерфакс Время

Сексуальное насилие
Психологическое насилие